Agersø (eiland)
 Agersø (plaats)
 Agersø (parochie)